«Тофаш» () — профессиональный баскетбольный клуб из города Бурса, выступающий в чемпионате Турции.

История 
«Тофаш» был основан в 1974 году. В сезоне 1977-78 команда стала вице-чемпионом ТБЛ. Первое, а затем и второе чемпионство клуб оформил в сезонах 1998-99 и 1999-00. Но на следующий год «Тофаш» вынужден был покинуть лигу из-за финансовых проблем. Команда вернулась в ТБЛ лишь в сезоне 2003-04, но только до следующего сезона. Второе возвращение пришлось на сезон 2009-10. Также клуб выиграл три кубка Турции и один Кубок Президента.

Ранее «Тофаш» также достиг наибольшего успеха на континентальном уровне, борясь за Кубок Корача в финале против греческого «Ариса» в сезоне 1996-97, но потерпел поражение.

Титулы 
 Чемпион Турции: (2) 1999, 2000
 Кубок Турции: (3) 1993, 1999, 2000
 Кубок Президента: (1) 1999
 Кубок Корача: финалист 1997

Сезоны

Знаменитые игроки 
  Асим Парс
  Мехмет Окур
  Сергей Базаревич
  Владан Аланович
  Юрий Здовц

Примечания 

Баскетбольные клубы Турции